Бакингем има више значења:
 Бакингем (Енглеска),
 Округ Бакингем (Вирџинија), округ у америчкој савезној држави Вирџинија
 Бакингем (Флорида), насељено место без административног статуса у америчкој савезној држави Флорида
 Бакингем (Илиноис), град у америчкој савезној држави Илиноис